Столпин — топоним:

Украина 
 Львовская область
 Столпин — село в Бусском районе.
 Ровненская область
 Столпин — село, центр Столпинского сельского совета Корецкого района.